Coppa del Re 1977 – edizione della competizione di hockey su pista maschile spagnola
 Coppa del Re 1977 – edizione della competizione di pallacanestro maschile spagnola